

Ясеново () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Ясеново () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Казанлик.

Ясеново — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.